Рудольф I фон Тюбинген (Rudolf I. von Tübingen) (ок. 1165 — 17.03.1219) — пфальцграф Тюбингена с 1182 года.

Второй сын пфальцграфа Гуго II и Елизаветы фон Брегенц (старший сын Генрих умер ещё при жизни отца). В 1182 году после смерти родителя унаследовал Тюбинген. А Хуго, младший из трёх братьев, ещё при жизни матери получил её графство Брегенц и стал основателем рода Монфортов, существовавшего до 1787 года.

В 1181 году (не позднее 30 июля) Рудольф I фон Тюбинген женился на Мехтильде фон Гляйберг, графине Гиссена, дочери и наследнице Вильгельма фон Гляйберга.

В 1183 году основал монастырь премонстрантов Бебенхаузен. Однако не позднее 1189 года премонстранты выселились, и их место заняли цистерцианцы.

Сыновья Рудольфа I фон Тюбингена и Мехтильды фон Гляйберг:
 Готфрид, пфальцграф
 Хуго III (ум. 1227 или позже), пфальцграф Тюбингена
 Рудольф II (ум. 1248)), пфальцграф Тюбингена
 Вильгельм I (ум. не ранее 1252), граф Гиссена.

В некоторых источниках упоминаются дочери:
 Елизавета, монахиня монастыря Св. Маргариты в Вальдкирхе
 Не известная по имени — жена маркграфа Готфрида II фон Ронсберга.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/WURTTEMBERG.htm#_Toc514509835
 https://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kloester/zisterz/bebenhausen/geschichte.htm
 Pfalzgraf Rudolf I. von Tübingen, der Stifter von Bebenhausen: Bausteine zu einer Biographie. Lorenz, Sönke. В книге: Von Cîteaux nach Bebenhausen. Welt und Wirken der Zisterzienser Scholkmann, Barbara • Lorenz, Sönke [Publ.]. — Tübingen (2000) p. 201—231

Тюбингены
Пфальцграфы Тюбингена